

Сідарвілл — місто, штат Арканзас
 Сідарвілл — селище, штат Іллінойс
 Сідарвілл — селище, штат Массачусетс
 Сідарвілл — селище, штат Огайо
 Сідарвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Сідарвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Сідарвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі